Ел Кабаљете има више значења:

 Ел Кабаљете (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кабаљете (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику